Karle steht für:

 Karle, Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien
 den deutschen Namen des Ortes Karlov (Paseka), Okres Olomouc, Tschechien

Karle ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Karle (* 1978), deutscher Künstler
 Alexandra Karle (* 1967), deutsche Fernsehmoderatorin
 Amy Karle (* 1980), US-amerikanische Künstlerin
 Charles Karle (1898–1946), US-amerikanischer Ruderer 
 Felix Karle (* 2000), deutscher Handballspieler
 Isabella Karle (1921–2017), US-amerikanische Physikochemikerin
 Isolde Karle (* 1963), deutsche evangelische Theologin
 Jerome Karle (1918–2013), US-amerikanischer Physikochemiker und Kristallograph
 Johann Karle (1853–1931), württembergischer Schultheiß und Landtagsabgeordneter
 Jürgen Karle (* 1962), deutscher Schlagzeuger
 Werner Karle junior (1963–2002), deutscher Schauspieler

Siehe auch:

 Carle